Ștei oder Șteia ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Ștei, Stadt im Kreis Bihor
 Ștei (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Ștei-Arieșeni, Dorf im Kreis Alba 
 Șteia (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara